bruine renmier
 grauwzwarte renmier
 rode renmier